«Хальмстад» БК () — шведский футбольный клуб из Хальмстада. Основан 6 марта 1914 года. Четырёхкратный чемпион Швеции. В настоящее время выступает в высшей лиге чемпионата Швеции — Аллсвенскан, где провёл 47 сезонов (на 2008 год). Воспитанником «Хальмстада» является экс-капитан сборной Швеции, двукратный чемпион Англии Фредрик Юнгберг.

8 раз выступал в европейских кубках, наивысшее достижение — групповой этап Кубка УЕФА 2005-2006.

Крупнейшая победа: 9:0 (над «Вестеросом» 23 октября 1955). Крупнейшее поражение: 0:12 (от «Мальмё» 3 июня 1943). Больше всего матчей в Аллсвенскан: Турбьёрн Арвидссон (306). Больше всего голов: Рутгер Бакке (77).

Достижения 
 Чемпион Швеции: 4 раза (1976, 1979, 1997, 2000)
 Обладатель Кубка Швеции: 1995
 Победитель Суперэттан: 2020

Текущий состав 
По состоянию на 19 января 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Хальмстад» БК
 Страница на сайте Шведского футбольного союза
 Сайт фан-клуба «Хальмстада» Bollklubben Support

Футбольные клубы Швеции